L'église de la Transfiguration peut désigner plusieurs édifices religieux nommés en l'honneur de la Transfiguration du Seigneur.

en  

 l'église de la Sainte-Transfiguration à Dibër ;
 l'église de la Sainte-Transfiguration à Gjirokastër

en  
 l'église de la Transfiguration du Seigneur à Baden-Baden.

en Biélorussie 
 l'église de la Transfiguration à Polotsk.

en  
 l'église de la Transfiguration à Rekavice, près de Banja Luka.

aux  
 l'église abbatiale de la Transfiguration, abbaye de Mount Saviour, dans l'État de New-York.

en  
 l'église de la Transfiguration-du-Seigneur, à Marsillargues.

en  
 l'église de la Transfiguration-du-Sauveur à Athènes ;
 l'église de la Transfiguration-du-Sauveur (Kottákis) à Athènes.

à  
 l'église paroissiale de la Transfiguration à Lija.

en  
 l'église de la Transfiguration du Seigneur sur l'île de Kiji, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO;
 l'église de La Transfiguration du Seigneur à Krasnoïarsk ;
 l'Église de la Transfiguration à Pereslavl-Zalesski ;
 l'église de la Transfiguration du Seigneur à Tver ;
 l'église de la Transfiguration-du-Sauveur-sur-Iline à Novgorod ;
 l'église de la Transfiguratio à Kazan ;
 l'Église de la Transfiguration à Novgorod ;
 l'Église de la Transfiguration à Starotcherkasskaïa (oblast de Rostov).

en  
 l'église de la Transfiguration à Belgrade, la capitale de la Serbie ; elle est située dans le quartier de Vidikovac ;
 l'église de la Transfiguration à Beočin, dans la province de Voïvodine ;
 l'église de la Transfiguration à Budisavc/Budisavci près de Klinë/Klina au Kosovo ;
 l'église de la Transfiguration à Dajići ;
 l'église de la Transfiguration à Dobrica, dans la municipalité d'Alibunar et dans la province de Voïvodine ;
 l'église de la Transfiguration à Elemir, sur le territoire de la Ville de Zrenjanin et dans la province de Voïvodine ;
 l'église de la Transfiguration à Gorovič, dans la municipalité de Topola ;
 l'église de la Transfiguration à Krivaja près de Šabac ;
 l'église de la Transfiguration à Obrež, dans la province de Voïvodine ;
 l'église de la Transfiguration à Pančevo, dans la province de Voïvodine ;
 l'église de la Transfiguration à Šapine ;
 l'église de la Transfiguration à Šatrinci, dans la municipalité d'Irig et dans la province de Voïvodine ;
 l'église de la Transfiguration à Smederevska Palanka ;
 l'église de la Transfiguration à Sokobanja ;
 l'église de la Transfiguration à Stubal ;
 l'église de la Transfiguration à Žabare.

en  
 L'église de la Transfiguration à Tchernihiv (Ukraine).
 L'église de la Transfiguration à Bila Tserkva (Ukraine).